В отборочной группе 8 молодёжного чемпионата Европы по футболу 2009 играли сборные Сербии, Беларуси, Венгрии, Латвии и Сан-Марино.

Итоговая таблица

Результаты матчей 

Отборочный турнир